Karen Barritza, wcześniej Barbat (ur. 3 lipca 1992 w Aalborgu) – duńska tenisistka, reprezentantka kraju w rozgrywkach Pucharu Federacji.

Najwyżej sklasyfikowana w rankingu WTA Tour w singlu był na 396. miejscu (17 kwietnia 2017).

Łącznie triumfowała w 7 turniejach rangi ITF w grze pojedynczej oraz 7 w grze podwójnej.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza (7)

Gra podwójna (5)

Bibliografia 

Duńskie tenisistki
Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Aalborgu